Victor Hansen (1889–1974) – duński tenisista i entomolog, olimpijczyk
 Victor M. Hansen – amerykański prawnik i żołnierz
 Victor Hansen – szwedzki kierowca rajdowy

Zobacz też 
 Victor Hanson